23-й чемпионат мира по дзюдо прошел с 11 по 14 сентября 2003 года в Осаке (Япония) во дворце спорта . В рамках данного первенства было разыграно 16 комплектов наград.

По итогам первенства обладателем первого места в командном зачёте стала сборная Японии. Спортсмены этой страны завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Японская сборная ни разу не опускалась с первой строчки общекомандного рейтинга за всю историю проведения совместных мировых чемпионатов по дзюдо.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на judoinside

Международные спортивные соревнования в Осаке
Сентябрь 2003 года
Чемпионаты мира в Японии
Международные соревнования по дзюдо в Японии